Miejscowości o tej nazwie:
 Seguin – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas
 Seguin – gmina w Kanadzie, w prowincji Ontario

Osoby o tym nazwisku:
 Ginette Seguin – kanadyjska narciarka alpejska, olimpijka
 Marc Seguin – francuski inżynier, wynalazca 
 Philippe Séguin – francuski polityk
 Wolfgang Seguin – niemiecki piłkarz